Worms är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Émile Worms (1838–1918), fransk jurist och nationalekonom
 Gustave Worms (1836–1910), fransk skådespelare
 Henry de Worms (1840–1903), brittisk politiker
 Jules Worms (1832–1924), fransk konstnär 
 René Worms (1869–1926), fransk sociolog och nationalekonom